Алексей Цытович: Цытович, Алексей Васильевич (1876—1943) — генерал-майор, генерал-квартирмейстер Иркутского военного округа.
 Цытович, Алексей Владимирович (1893—1983) — российский морской офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.